Parsimonia upwarensis är en ringmaskart som beskrevs av William Melville Ware 1974. Parsimonia upwarensis ingår i släktet Parsimonia, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
upwarensis